Die Communauté de communes des Coteaux du Val d’Arros ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Hautes-Pyrénées in der Region Okzitanien. Sie wurde am 9. Dezember 2016 gegründet und umfasst 53 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Tournay.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes des Coteaux de Pouyastruc und
 Communauté de communes du Canton de Tournay.

Der ursprünglich als Communauté de communes des Coteaux de Pouyastruc et du Canton de Tournay gegründete Verband wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2018 auf die aktuelle Bezeichnung umbenannt. Gleichzeitig verließ die Gemeinde Hitte den hiesigen Verband und schloss sich der Communauté de communes de la Haute-Bigorre an.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Coteaux du Val dArros
Gegründet 2016